Der Zeuge steht für:

 Der Zeuge (1969) („Die Zeugin“), belgischer Film von Anne Walter
 Der Zeuge (Ungarn, 1969) (A tanú), ungarischer Film von Péter Bacsó
 Tatort: Der Zeuge, deutscher Fernsehfilm (1980)
 Der Zeuge (2023), deutscher Film von Bernd Michael Lade

Siehe auch:
 Der einzige Zeuge, US-amerikanischer Film von Peter Weir (1985)
 Der letzte Zeuge, deutsche Fernsehserie (1998 bis 2007)
 Svjedok – Der Zeuge, österreichischer Dokumentarfilm von Haris Bilajbegovic (2012)